Ива́н Неча́ев:
 Нечаев, Иван Алексеевич (1900—1963) — певец (лирический тенор) и педагог. 
 Нечаев, Иван Владимирович (род. 1980) — подполковник, Герой России.
 Нечаев, Иван Евгеньевич (род. 1996) — российский хоккеист с мячом. 
 Нечаев, Иван Павлович (1925—1966) — старшина запаса, Герой Советского Союза.